Трійкова логіка (тризначна логіка) — багатозначна логіка з трьома значеннями, є найпростішим розширенням звичайної бінарної логіки, тобто, крім значень TRUE, FALSE існує ще третє значення.

Варіанти позначень:
 {| class="wikitable"
! Істина || TRUE || 1 || +1 || 1
|-
! Невідомо || NULL / UNKNOWN || ½ || 0 || 0
|-
! Хиба || FALSE || 0 || -1 || 2
|}

Таблиці істинності:
 {| class="wikitable"
|-
! 
! Заперечення  
|- align=center
| 0 || 1
|- align=center
| 1 || 0
|- align=center
| ½ || ½
|}

Використовувались формули:
 
 

На відміну від бінарної логіки  Тому жоден з наборів , ,  не буде фукціонально повним (на відміну від бінарної логіки).

Зате справджується тотожність

Алгебраїчні властивості 
 Операції  задовільняють умови диструбутивної ґратки: комутативність, асоціативність, закон поглинання, дистрибутивність;

 але не задовільняють умови доповнення:
 
 
 тому не є булевою алгеброю. Хоча для них виконуються закони де Моргана.

 Операції  задовільняють всі п'ять вищеперечислених умов, тому утворюють булеву алгебру.

Див. також 
 Логіка Лукашевича
 Трійковий комп'ютер
 Трійкова система числення

Логічні елементи
Логіка